Вікіпедія мовою венда — розділ Вікіпедії мовою венда. Створена у 2004 році. Вікіпедія мовою венда станом на  року містить . Загальна кількість сторінок у Вікіпедії мовою венда — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) Вікіпедії мовою венда .

Історія 
 Грудень 2007 — створена 100-та стаття.
 Січень 2016 — створена 200-та стаття.

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaVE.htm